Steven Smith (ruiter) (1962), Brits ruiter
Steven Smith (ruimtevaarder) (1958), Amerikaans astronaut
Steven Smith (voetballer) (1985), Schots voetballer
Steven Smith (professor) (1951), Amerikaans professor